Anežka Habsburská (1280/1281 – 11. června 1364, Königsfelden, Švýcarsko) byla uherská a chorvatská královna, druhá manželka posledního Arpádovce Ondřeje III.

Život 
Anežka, druhá dcera rakouského vévody Albrechta byla v rámci habsburské sňatkové politiky provdána za uherského krále Ondřeje. Svatba se konala 13. února 1296 ve Vídni. Manželství bylo kratičké a zůstalo bezdětné, Ondřej v lednu 1301 náhle zemřel a s ním vymřela i dynastie Arpádovců. Na uherský trůn měl dosednout snoubenec jediné Ondřejovy dcery Alžběty, syn českého krále Václava II., Václav III.

Mladá vdova Anežka neměla žádnou faktickou politickou moc, a proto po manželově smrti z Uher odešla zpět do Rakouska. V roce 1308 byl její otec Albrecht I. Habsburský zavražděn a Anežka poté společně s matkou Alžbětou založila na místě vraždy klášter Königsfelden. Roku 1317 se uchýlila do klášterního ústraní v Königsfeldenu. Během Anežčina působení klášter vzkvétal, úpadek přišel po roce 1364, kdy štědrá donátorka zemřela.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Uherské královny
Chorvatské královny
Zakladatelé klášterů
Pohřbení v klášteře Königsfelden
Narození ve 13. století
Úmrtí 11. června
Úmrtí v roce 1364
Ženy
Narození 18. května
Úmrtí 10. června
Habsburkové v 13. století